Bagnolo kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Bagnolo Piemonte, kommun, Provincia di Cuneo, 
 Bagnolo in Piano, kommun, Emilia-Romagna, Provincia di Reggio Emilia, 
 Bagnolo del Salento, kommun, Apulien, Provincia di Lecce, 
 Bagnolo (ort i Italien, Veneto, Provincia di Treviso), 
 Bagnolo (ort i Italien, Veneto, Provincia di Verona), 
 Bagnolo (ort i Italien, Toscana), Provincia di Grosseto, 
 Bagnolo (berg), Piemonte, Provincia di Alessandria, 
 Bagnolo (ort i Italien, Veneto, Provincia di Vicenza), 

Robotskapade Italienförgreningar